Baldringe kan syfta på:

 Baldringe socken – en socken i Skåne
 Baldringe gård – en herrgård i Baldringe socken i Ystads kommun
 Baldringe landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Malmöhus län 1863–1951
 Baldringe församling – en tidigare församling i Lunds stift –2002
 Baldringe kyrka – en kyrkobyggnad i  Sövestadsbygdens församling
 Baldringe distrikt –  ett distrikt i Ystads kommun och Skåne län 2016–